Na drugim brzegu tęczy (укр. «На другому березі веселки») — перший студійний альбом польського блюз-рокового гурту Breakout виданий 1969 року.

Перелік пісень 
 Poszłabym za tobą
 Nie ukrywaj — wszystko wiem
 Na drugim brzegu tęczy
 Czy mnie jeszcze pamiętasz?
 Wołanie przez Dunajec
 Masz na to czas
 Gdybyś kochał, hej!
 Powiedzieliśmy już wszystko
 Gdzie chcesz iść
 Po ten księżyc złoty

Склад гурту 
 Тадеуш Налепа — гітара, вокал, гармоніка
 Міра Кубашіньська — вокал
 Міхал Музолф — бас-гітара
 Юзеф Гайдаш — ударні, перкусія

Посилання 
 Офіційний сайт 

Breakout